Maatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Asmus Maatsch (* 1971), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Richard Maatsch (1904–1992), deutscher Botaniker, Autor und Herausgeber 
 Thilo Maatsch (1900–1983), deutscher Grafiker, Maler und Bildhauer

Siehe auch:

 Villa Maatsch, Villa in Hannover
 Matsch
 Match